Great Whelnetham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Little Whelnetham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk